Miejscowości w Polsce:
 Krzesk-Królowa Niwa
 Krzesk-Majątek

Gromada:
 Krzesk